Station Hardinxveld-Giessendam (1957), het huidige station Hardinxveld-Giessendam dat in 1957 zijn naam kreeg
 Station Hardinxveld-Giessendam (1885), het voormalige station dat bestond van 1885 tot en met 1927